Kalonka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kalonka est un village de la voïvodie de Łódź
 Kalonka est un village de la voïvodie de Mazovie